Греков, Александр Матвеевич:
 Греков, Александр Матвеевич — полковник, Георгиевский кавалер (№ 4806; 25 декабря 1833).
 Греков, Александр Матвеевич (1832 или 1839—1917) — генерал от кавалерии.